Popelka steht für:

 Popelka (Fluss), Fluss in Tschechien

Popelka ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Popelka (* 1961), österreichische Architektin
 Ernesto Popelka, uruguayischer katholischer Priester und ehemaliger Fußballspieler
 Ferdinand Popelka (1922–2001), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Popelka, genannt Fritz (1890–1973), österreichischer Historiker und Archivar
 Liselotte Popelka (1931–2014), österreichische Kunsthistorikerin
 Petr Popelka (* 1986), tschechischer Dirigent und Komponist